Висша лига на Казахстан (), е лигата от най-високо ниво в казахския футбол. Лигата се контролира от Футболния съюз на Казахстан и е създадена през 1992. Първенството се състои от 12 отбора и се провежда от пролетта до късна есен. От 1936 до 1991 се провежда като регионален турнир в рамките на СССР, а победителят се избира от Футболната федерация на Казахската ССР. За сезон 2012 отборите от 12 се увеличават на 14. Вечен голмайстор на лигата е легендарният казахски играч Олег Литвиненко със 148 гола в 311 мача.

Членове за сезон 2012

Шампиони по клубове

Външни препратки 
 KFF.kz 
 Chempionat.kz

Турнири по футбол
Футбол в Казахстан